Ardoise peut désigner :
 ardoise, une roche ;
 ardoise, un matériau de couverture des combles ;
 ardoise, un instrument pour l'écriture et le dessin ;
 ardoise, une couleur (gris plus ou moins bleuté) ;
 Ardoise, un logiciel utilisé par la police et la gendarmerie française.

Autres 
 ardoise électronique, le nom de la tablette tactile en France.
 Ardoise magique, une tablette jouet pour enfants.
 bastion de l'Ardoise, élément de fortification disparu de l'enceinte de Charles V à Paris.
 Junco ardoisé, un oiseau d’Amérique du Nord, de type mésange.
 Laisser une ardoise, une expression qui signifie laisser une dette (chez un commerçant) ce dit également laisser une tuile selon les régions.
 Point d'ardoise, un point de tricot.